Францу́зская импе́рия может означать:                                                     
 Первая Французская империя (1804—1815) 
 Вторая Французская империя (1852—1870)
 Французская колониальная империя